

Sigle 
 Lohia Machines Ltd – precedente denominazione della LML, casa motociclistica indiana

Codici 
 LML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lae Island (Stati Uniti)